Rhizopus är ett släkte av svampar. Rhizopus ingår i familjen Mucoraceae, ordningen Mucorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Rhizopus